Ural – łańcuch górski na granicy Europy i Azji
 Ural – region fizycznogeograficzny Europy wschodniej
 Ural – rzeka w Rosji i Kazachstanie 
 Ural – marka wytwarzanych w ZSRR komputerów klasy mainframe
 Ural – rosyjska (wcześniej radziecka) marka motocykli

Może też chodzić o: 
 Uralski Okręg Federalny – jednostka administracyjna Rosji 
 UralAZ – rosyjski producent samochodów ciężarowych
 Ural-4320, Ural-375D i Ural-5323 – radzieckie i rosyjskie ciężarówki wojskowe
 Urał Jekaterynburg – rosyjski klub piłkarski